Jim Halsey (personage) (1968-2003), een personage uit de The Hitcher-films
 Jim Halsey (artiestenmanager) (1930), een Amerikaans artiestenmanager en impresario.